Az alábbi táblázatokban a taekwondo olimpiai bajnokait ismertetjük.

Férfiak

Nők

Források

Taekwondo
Bajnok